Де́вісон ( похідне від «son of Davie», Davie — пестлива форма імені David) — прізвище з англійськими та шотландськими коренями а також топонім.

Прізвище 
 Брайс Девісон (; 1986) — канадський фігурист.
 Брюс Девісон (; 1946) — американський актор, режисер і продюсер, лауреат премії «Золотой глобус» (1991).
 Джон Девісон (; 1971) — американський співак, композитор, мультиінструменталіст.
 Емілі Девісон (; 1872—1913) — войовнича активістка, яка боролася за жіночий суфражизм у Британії.
 Лекс Девісон (; 1923—1965) — австралійський автогонщик.
 Ліам Девісон (; 1957—2014) — австралійський письменник.
 Пітер Девісон (, уроджений ; 1951) — англійський актор.
 Розанна Девісон (; 1984) — ірландська модель.

Топонім 
 Девісон () — округ (графство) у штаті Південна Дакота (США).

Див. також 
 Девіс
 Девідсон

Англійські прізвища
Шотландські прізвища